

Sigle 
 Windows Internet Explorer – browser internet della Microsoft
 With immediate effect – con effetto immediato, in aviazione

Codici 
 WIE – codice aeroportuale IATA della base aerea di Wiesbaden (Germania)
 wie – codice ISO 639-3 della lingua wik-epa

Persone 
 Michelle Wie – golfista professionista americana
 Ole Petter Wie – uomo d'affari norvegese
 Virginia Van Wie – golfista dilettante americana

Altri progetti